Zkratka EMF může znamenat:

 European Microlight Federation – evropská organizace, sdružující národní asociace pro provoz ultralehkých letadel
 Enhanced Metafile – formát grafických souborů (metafile)
 Elektromagnetické pole (Electromagnetic Field)